В 1651 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

Публикации 
 Христиан Гюйгенс опубликовал свой первый труд «Рассуждения о квадратуре гиперболы, эллипса и круга».
 Французский врач Жан Пеке, один из крупнейших учёных-медиков XVII века, издал свой главный труд «Experimenta nova anatomica».
 Английский врач Уильям Гарвей, основоположник эмбриологии и многих разделов физиологии, в трактате «Исследования о зарождении животных» (Exercitationes de generatione animalium) подробно описал формирование важнейших органов в ходе развития эмбриона. В этом труде Гарвей провозгласил свой знаменитый тезис: «Всё живое — из яйца [яйцеклетки]» (Omne vivum ex ovo), решительно отвергая тем самым популярную в те годы гипотезу самозарождения жизни.
 Посмертно издан труд английского физика Уильяма Гильберта «Новая философия подлунного мира» (De Mundo Nostro Sublunari Philosophia Nova). Гильберт заявил, что звёзды вовсе не находятся все на одинаковом расстоянии от Земли, а планеты удерживаются на орбитах вокруг Солнца под действием силы, родственной магнетизму.
 Итальянский астроном Джованни Баттиста Риччоли опубликовал в трактате «Almagestum Novum» подробную карту Луны и дал деталям её рельефа названия, многие из которых закрепились в науке.
 Немецкий химик Иоганн Рудольф Глаубер издал «Opera omnia chymica».

Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1651 году
 10 апреля — Эренфрид Вальтер фон Чирнхаус, немецкий математик (умер в 1708 году).
 5 сентября (день крещения) — Уильям Дампир, английский мореплаватель и капер, первый человек, совершивший три кругосветных путешествия (умер в 1715 году).

Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1651 году
 (Сентябрь) — Артур Ди, английский врач (род. в 1579 году).

Примечания

См. также 

1651 год в науке